Berkeley Lazy Abstraction Software Verification Tool (BLAST) — программа проверки моделей для языка Си. Задача, решаемая инструментом BLAST — это проверка того, что программа удовлетворяет поведенческим требованиям к ней. BLAST реализует подход абстракция и уточнение по контрпримерам () для конструирования абстрактной модели, которая затем проверяется на свойства безопасности (). Абстракция строится по ходу анализа и только до требуемой точности, устанавливаемой в ходе анализа.

Оригинальная версия BLAST, разработанная в Беркли, более не поддерживается. В настоящее время BLAST развивается и используется в ИСП РАН.
Команда ИСП РАН регулярно участвует с инструментом BLAST в Международных соревнованиях по верификации программного обеспечения (SV-COMP).

В 2012 инструмент был награждён золотой медалью в категории DeviceDrivers64 на первых соревнованиях SV-COMP 2012, проводившихся на конференции TACAS 2012 в Таллине.

В 2013 году - бронзовой в категории DeviceDrivers64 на вторых соревнованиях SV-COMP 2013, проводившихся на конференции TACAS 2013 в Риме.

В 2014 году инструмент был награждён золотой медалью в категории DeviceDrivers64 на третьих соревнованиях SV-COMP 2014, проводившихся на конференции TACAS 2014 в Гренобле.

Литература

См. также 
 Статический анализ кода

Примечания

Ссылки 

 Проект BLAST в ИСП РАН

Формальные методы
Исследование программ
Статические анализаторы кода